Linjedomare kan syfta på:

 Linjedomare – domare i fotboll, se Assisterande domare
 Linjedomare (ishockey) – ansvara för att reglerna i ishockey gällande offside, icing och rätt antal spelare på banan
 Linjedomare (tennis) – avgöra om en boll i tennis varit inne eller ute